ДСП — аббревиатура:

 древесно-слоистый пластик — полимерный материал.
 древесно-стружечная плита, точнее ДСтП — материал, применяемый преимущественно в мебельной промышленности.
 дежурный станционного поста — должность на железнодорожном транспорте.
 дуговая сталеплавильная печь — электрическая плавильная печь, в которой используется тепловой эффект электрической дуги.
 для служебного пользования — обозначение степени конфиденциальности документа.
 допустимое суточное потребление — количество вещества, которое можно применять в пищу, ежедневно в течение всей жизни без риска для здоровья.
 дальнее спортивное плавание — в парусном спорте тип квалификационного похода на яхтах.
 датчик скорости и плотности.
 дом санитарного просвещения.
 детская стоматологическая поликлиника.
 договор строительного подряда (бух.).
 договор о сотрудничестве и взаимной помощи.
 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией.

См. также 
  — цифровой сигнальный процессор или цифровая обработка сигналов.